Буолзи могу бити:
 Булози (Источни Стари Град), насељено место у општини Источни Стари Град, Република Српска, БиХ,
 Булози (Рогатица), насељено место у општини Рогатица, Република Српска, БиХ